Харина — прізвище.

Відомі носії 
 Харина Андрій Михайлович (*1951) — український художник.
 Харина Мирослав (1909—1991) — церковний і громадський діяч, український греко-католицький священник.